Amanda Ooms – attrice e scrittrice svedese
 Hendrik Ooms – pistard olandese
 Klaas Ooms – calciatore olandese, attaccante
 Willem Ooms – pistard olandese